Angelo Tarchi – compositore italiano
 Angelo Tarchi – politico italiano
 Marco Tarchi – politologo e docente italiano
 Ugo Tarchi – architetto, storico dell'arte e pubblicista italiano